K5, K-5, K.05, KV ou K05 peut faire référence à :

Cinéma 
 K5 international, une société de distribution de film allemande.

Domaine militaire 
 HNLMS K V, un sous-marin de la Marine royale néerlandaise ;
 HMS K5, un sous-marin de classe K de la Royal Navy ;
 Kaliningrad K-5, un des premiers missiles air-air produit par l'Union soviétique ;
 28-cm-Kanone 5 (E) ou Krupp K5, une pièce d'artillerie de chemin de fer allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.

Informatique 
 AMD K5, un microprocesseur x86 construit par AMD sorti en 1995.

Métallurgie 
 K5, désigne un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Musique 
 Menuet en fa majeur (K.5), œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart ;
 Sonate K. 5, œuvre pour clavier du compositeur italien Domenico Scarlatti.

Montagne 
 K5, autre nom du Gasherbrum I, le onzième plus haut sommet du monde.

Photographie 
 Pentax K-5, un appareil photographique reflex numérique.

Robotique 
 K5, robot de la société Knightscope.

Télévision 
 Kaamelott : Livre V, la cinquième saison de la série Kaamelott.

Transports

Automobile 
 Chevrolet K5 Blazer, un 4 × 4 du constructeur américain Chevrolet.

Aviation 
 Kalinine K-5, un avion de ligne soviétique ;
 Kinner K-5, un moteur d’avion américain.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres